Tabatinga steht für

 Tabatinga (Amazonas), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Amazonas
 Tabatinga (São Paulo), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat São Paulo